Příjmení Weinert nosí více významných osobností:

 Erich Weinert (1890–1953) – německý komunistický spisovatel
 Jan Weinert (1914–1939) – středoškolský pedagog a studentský funkcionář
 Louis Weinert-Wilton (1875–1945) – sudetoněmecký spisovatel

Externí odkazy